Portulaca (lateinischer Pflanzenname) steht für:

 Portulak (Gattung)
 Portulak (Art)